La rue d'Orléans est une voie nommée d'après Orléans, ville française du Loiret. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue d'Orléans, Fort-Louis

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue d'Orléans, Coutras

 Lot-et-Garonne :
 Rue d'Orléans, Prayssas
 Rue d'Orléans, Puymirol

 Pyrénées-Atlantiques :
 Rue d'Orléans, Pau

Auvergne 
 Allier :
 Rue d'Orléans, Vichy

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue d'Orléans, Caen
 Rue d'Orléans, Orbec
 Rue d'Orléans, Trouville-sur-Mer

 Manche :
 Rue d'Orléans, Avranches
 Rue d'Orléans, Granville

 Orne :
 Rue d'Orléans, Gacé

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Rue d'Orléans, Saint-Apollinaire

 Nièvre :
 Rue d'Orléans, Entrains-sur-Nohain

 Saône-et-Loire :
 Rue d'Orléans, Montceau-les-Mines

 Yonne :
 Rue d'Orléans, Bléneau
 Rue d'Orléans, Cravant
 Rue d'Orléans, Laduz

Bretagne 
 Finistère :
 Rue d'Orléans, Landivisiau

 Ille-et-Vilaine :
 Rue d'Orléans, Rennes
 Rue d'Orléans, Saint-Malo

Centre 
 Eure-et-Loir :
 Rue d'Orléans, Beauvilliers
 Rue d'Orléans, Bonneval
 Rue d'Orléans, Chartres
 Rue d'Orléans, Cloyes-sur-le-Loir
 Rue d'Orléans, Dancy
 Rue d'Orléans, Dreux
 Rue d'Orléans, Le Puiset
 Rue d'Orléans, Ouarville
 Rue d'Orléans, Sancheville

 Loiret :
 Rue d'Orléans, Artenay
 Rue d'Orléans, Chanteau
 Rue d'Orléans, Coinces
 Rue d'Orléans, Coulmiers
 Rue d'Orléans, Jargeau
 Rue d'Orléans, Jouy-le-Potier
 Rue d'Orléans, Marcilly-en-Villette
 Rue d'Orléans, Meung-sur-Loire
 Rue d'Orléans, Neuville-aux-Bois
 Rue d'Orléans, Ouzouer-sur-Loire
 Rue d'Orléans, Patay
 Rue d'Orléans, Saint-Cyr-en-Val
 Rue d'Orléans, Saint-Péravy-la-Colombe
 Rue d'Orléans, Saint-Père-sur-Loire
 Rue d'Orléans, Tigy

 Loir-et-Cher :
 Rue d'Orléans, Chaumont-sur-Tharonne
 Rue d'Orléans, Vouzon

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue d'Orléans, Givet

 Aube :
 Rue d'Orléans, La Chapelle-Saint-Luc

 Marne :
 Rue d'Orléans, Châlons-en-Champagne
 Rue d'Orléans, Chouilly
 Rue d'Orléans, Reims
 Rue d'Orléans, Sézanne

Haute-Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue d'Orléans, Bois-Guillaume
 Rue d'Orléans, Valmont

Île-de-France 
 Paris
Rue d'Orléans-au-Marais une ancienne rue de Paris aujourd'hui disparue qui correspond à la partie sud de l'actuelle rue Charlot.
Rue d'Orléans-Saint-Honoré une ancienne rue de Paris, qui était dans le prolongement de la rue du Jour et qui a disparu lors du percement de la rue du Louvre.
Rue d'Orléans-Saint-Marcel
Rue Neuve d'Orléans ancienne rue qui longeait, au nord en contrebas, le boulevard Saint-Denis qui date de la création de ce boulevard après 1670 et a disparu vers 1840 lors des travaux de réfection de cette voie vers 1840.
 Essonne :
 Rue d'Orléans, Athis-Mons

 Hauts-de-Seine :
 Rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seine
 Rue d'Orléans, Saint-Cloud

 Seine-et-Marne :
 Rue d'Orléans, Mitry-Mory

 Seine-Saint-Denis :
 Rue d'Orléans, Aulnay-sous-Bois

 Val-de-Marne :
 Rue d'Orléans, Champigny-sur-Marne
 Rue d'Orléans, Villeneuve-le-Roi

 Val-d'Oise :
 Rue d'Orléans, Théméricourt

 Yvelines :
 Rue d'Orléans, Mantes-la-Ville
 Rue d'Orléans, Maule

Languedoc-Roussillon 
 Gard :
 Rue d'Orléans, Nîmes

Limousin 
 Haute-Vienne :
 Rue d'Orléans, Limoges

Lorraine 
 Meuse :
 Rue d'Orléans, Houdelaincourt
 Rue d'Orléans, Vauquois

 Moselle :
 Rue d'Orléans, Freyming-Merlebach
 Rue d'Orléans, Saint-Avold
 Rue d'Orléans, Yutz

Martinique 
 Martinique :
 Rue d'Orléans, Saint-Pierre

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue d'Orléans, Toulouse

 Tarn :
 Rue d'Orléans, Gaillac
 Rue d'Orléans, Roquecourbe

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue d'Orléans, Avesnes-sur-Helpe
 Rue d'Orléans, Dunkerque
 Rue d'Orléans, Petite-Forêt
 Rue d'Orléans, Tourcoing
 Rue d'Orléans, Villeneuve-d'Ascq

 Pas-de-Calais :
 Rue d'Orléans, Achicourt
 Rue d'Orléans, Aix-Noulette
 Rue d'Orléans, Auchel
 Rue d'Orléans, Barlin
 Rue d'Orléans, Béthune
 Rue d'Orléans, Marles-les-Mines
 Rue d'Orléans, Montigny-en-Gohelle
 Rue d'Orléans, Noyelles-sous-Lens
 Rue d'Orléans, Verquin

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue d'Orléans, Châteaubriant
 Rue d'Orléans, Nantes

 Maine-et-Loire :
 Rue d'Orléans, Cholet
 Rue d'Orléans, Saumur

 Sarthe :
 Rue d'Orléans, La Ferté-Bernard
 Rue d'Orléans, Le Mans

Picardie 
 Aisne :
 Rue d'Orléans, Gandelu
 Rue d'Orléans, Selens

 Oise :
 Rue d'Orléans, Duvy
 Rue d'Orléans, Séry-Magneval
 Rue d'Orléans, Trosly-Breuil

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Rue d'Orléans, Soyaux

 Charente-Maritime :
 Rue d'Orléans, Rochefort

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Rue d'Orléans, Forcalquier

 Bouches-du-Rhône :
 Rue d'Orléans, Les Pennes-Mirabeau
 Rue d'Orléans, Marseille

Rhône-Alpes 
 Rhône :
 Rue d'Orléans, Meyzieu

Orléans Rue